Like a Virgin (album), een muziekalbum uit 1984 van de Amerikaanse zangeres Madonna
 Like a Virgin (single), een single van bovenstaand album